Slovo Samsung Galaxy Tab S má více významů:

Tablety

 Samsung Galaxy Tab S 8.4 – 8,4palcový Android tablet
 Samsung Galaxy Tab S 10.5 – 10,5palcový Android tablet